Cuche ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Cuche (* 1948), französischer Armeegeneral
 Didier Cuche (* 1974), Schweizer Skirennfahrer
 Maria Doyle-Cuche (* 1965), irische Sängerin
 Nicolas Cuche, französischer Regisseur und Drehbuchautor